Томассон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Томассон, Вяйнё (более известен под фамилией Таннер; 1881—1966) — финский государственный деятель, пионер кооперативного движения, лидер социал-демократической партии.
 Томассон, Йон-Даль (род. 1976) — датский футболист.
 Томассон, Джо (род. 1993) — американский баскетболист.